Tianping bezeichnet:

 Tianping (Teng) (天平镇), Großgemeinde im Kreis Teng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Tianping (Xinhua) (田坪镇), Großgemeinde im Kreis Xinhua in der chinesischen Provinz Hunan
 Tianping (Yuechi) (天平镇), Großgemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tianping (Yuping) (田坪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yuping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tianping (Xiji) (田坪乡), Gemeinde im Kreis Xiji im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Tianping (Daiyue) (天平街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daiyue in der chinesischen Provinz Shandong